Gigantic puede referirse a:
RMS Gigantic, el supuesto nombre original planeado para el transatlántico , a principios del siglo .
Gigantic (canción) (1988), una canción de la banda estadounidense de rock alternativo Pixies.
Gigantic (película) (2008), una película estadounidense producida por Matt Aselton y protagonizada por Paul Dano, Zooey Deschanel, John Goodman, Edward Asner y Jane Alexander. 
Gigantic Heroine Lady-G (2009), una película japonesa.
Gigantic (serie de televisión) (2010-2011), una serie de televisión estadounidense.
Gigantic (película de 2018), una futura película de Walt Disney Animation Studios.